Requate ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Requate (* 1962), deutscher Historiker
 Till Requate (* 1957), deutscher Mathematiker, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer